Osiedle Zachód w Oświęcimiu
 Osiedle Zachód w Stargardzie
 Osiedle Zachód w Szczecinku
 Osiedle Zachodnie w Świnoujściu
 Osiedle Zachód w Zduńskiej Woli

Zachód